Sebastian Aho (né le  à Rauma en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il est le fils de Harri Aho.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kärpät Oulu, il commence sa carrière professionnelle en 2013-2014 avec cette même équipe. Il est sélectionné en deuxième ronde, en  position par les Hurricanes de la Caroline au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2015. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Hurricanes face aux Jets de Winnipeg et sert sa première assistance.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Kärpät Oulu U16 || Jr. C SM-sarja Q || 8|| 9|| 10|| 19|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Kärpät Oulu U16 || Jr. C SM-sarja || 28|| 26|| 32|| 58|| 22|| 8|| 8|| 3|| 11|| 8
|-
| 2011-2012 || Kärpät Oulu U18 || Jr. B SM-sarja || 4|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Kärpät Oulu U16 || Jr. C SM-sarja Q || 1|| 2|| 1|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Kärpät Oulu U16 || Jr. C SM-sarja || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 9|| 6|| 15|| 21|| 8
|-
| 2012-2013 || Kärpät Oulu U18 || Jr. B SM-sarja || 38|| 28|| 32|| 60|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Kärpät Oulu U20 || Jr. A SM-liiga || 5|| 2|| 2|| 4|| 0|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2013-2014 || Kärpät Oulu U18 || Jr. B SM-sarja || 2|| 3|| 3|| 6|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Kärpät Oulu U20 || Jr. A SM-liiga || 44|| 25|| 34|| 59|| 18|| 12|| 4|| 8|| 12|| 10
|-
| 2013-2014 || Kärpät Oulu || Liiga || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Kärpät Oulu U20 || Jr. A SM-liiga || 10|| 1|| 9|| 10|| 4|| 5|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
| 2014-2015 || Kärpät Oulu || Liiga || 27|| 4|| 7|| 11|| 10|| 10|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2014-2015 || Ässät Pori || Liiga || 3|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Kärpät Oulu || Liiga || 45 || 20 || 25 || 45 || 2 || 14 || 4 || 11 || 15 || 8
|-
| 2016-2017 || Hurricanes de la Caroline|| LNH ||82 ||24 ||25 ||49 ||26 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2017-2018 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 78 || 29 || 36 || 65 || 24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 82||30 || 53 ||83 ||26 ||15 ||5 ||7 ||12 ||2
|-
| 2019-2020 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 68 ||38 || 28 ||66 ||26 ||8 ||3 ||9 ||12 ||4
|-
| 2020-2021 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 56|| 24 || 33 || 57 || 32 || 11 || 6 || 5 || 11 || 12
|-
| 2021-2022 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 79 || 37 || 44 || 81 || 38 || 14 || 4 || 7 || 11 || 12

| 445 || 182 || 219 || 401 || 172 || 48 || 18 || 28 || 46 || 30

Au niveau international 

| 2012-2013 || align="left"|International-Jr U16 || 5|| 2|| 3|| 5|| 2|| +1|| align="left"| 
|-
| 2013-2014 || align="left"|International-Jr U17 || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -2|| align="left"| 
|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 1|| 2|| 3|| 4|| +2|| align="left"| Sixième place 
|-
| 2013-2014 || align="left"|International-Jr U18 || 20|| 5|| 5|| 10|| 6|| || align="left"| 
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent
|- 
| 2014-2015 || align="left"|International-Jr U18 || 9|| 6|| 3|| 9|| 6|| -4|| align="left"|  
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1|| align="left"| Septième place 
|- 
| 2014-2015 || align="left"|International-Jr U20 || 13|| 3|| 4|| 7|| 2|| +5|| align="left"|  
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde junior|| 7 || 5 || 9 || 14 || 4 || +9 ||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde|| 10 || 3 || 4 || 7 || 4 || +4 ||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2015-2016|| align="left"|International-Jr U20 || 7 || 2 || 3 || 5 || 0 || +2 || 
|-
| 2015-2016|| align="left"|International||5 || 3 || 4 || 7 || 2 || +2 || 
|-
| 2016 || align="left"|Coupe du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1 || Huitième place
|-
| 2017 || align="left"|Championnat du monde|| 10 || 2 || 9 || 11 || 4 || -2 ||align="left"| Quatrième place
|-
| 2016-2017 || align="left"|International||16 || 2 || 9 || 11 || 4 || -2 ||

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
2018-2019 : participe au  Match des étoiles de la LNH (1)
2021-2022 : participe au  Match des étoiles de la LNH (2)

Références 

Naissance en juillet 1997
Naissance à Rauma (Finlande)
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Choix de repêchage du Severstal Tcherepovets
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Gagnant du trophée Matti-Keinonen
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey